Santarém eller Santarem kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Ituberá (ort) – Bahia, 
 Santarém, Pará – stad och kommun i Pará, 
 Santarém (kommun i Brasilien, Paraíba),

Portugal 

 Santarém (distrikt) – 
 Santarém, Portugal  – en kommun i distriktet Santarém 
 Santarém (distriktshuvudort) –  
 Santarém (freguesia i Portugal, Santarém, Santarém, lat 39,20, long -8,69) – 
 Santarém (freguesia i Portugal, Santarém, Santarém, lat 39,23, long -8,72) – 
 Santarém (freguesia i Portugal, Santarém, Santarém, lat 39,26, long -8,69) – 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar